Абонданс:

 Абонданс — французский муниципалитет
 Абонданс — сорт сыра
 Абонданс — порода коров